Lehnhoff ist der Familienname folgender Personen: 
 Dieter Lehnhoff (* 1955), deutsch-guatemaltekischer Komponist

 Hans-Peter Lehnhoff (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Joachim Lehnhoff (Hans Joachim Swieca, Jochen Cordes, Ralf Lasa; 1926–2013), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Lars Lehnhoff (* 1986), deutscher Handballspieler
 Nikolaus Lehnhoff (1939–2015), deutscher Opernregisseur

Siehe auch:
 Leenhoff
 Lehnhof
 Lenhof